Regno Unito
 Oakfield – località dell'Isola di Wight
 Stati Uniti d'America
 Oakfield – città della Contea di Aroostook, Maine
 Oakfield – township della Contea di Kent, Michigan
 Oakfield – città della Contea di Genesee, New York
 Oakfield – città della Contea di Fond du Lac, Wisconsin